Заглул — арабская фамилия. Известные носители:

 Заглул, Саад (1859—1927) — египетский политик, лидер партии «Вафд». Премьер-министр Египта в 1924 году.
 Заглул, Сафия (1876—1946) — египетский политик, активистка национально-освободительного движения в Египте. Феминистка.